Le Maître de Lugdunum est un roman écrit par Évelyne Brisou-Pellen en 2009. Il est le deuxième tome de la série Les Messagers du Temps.

Lien externe 
 Site de l'auteure

Références 

Œuvre d'Évelyne Brisou-Pellen
Roman d'aventures français
Roman français paru en 2009